Sun-Yat-sen-Universität bezeichnet
 eine Universität in der Volksrepublik China, siehe Sun-Yat-sen-Universität (Guangdong)
 eine Universität zu Zeiten der Sowjetunion, siehe Sun-Yat-sen-Universität (Moskau)
 eine Universität in der Republik China (Taiwan), siehe Sun-Yat-sen-Nationaluniversität